Болван:
 Болван — устаревшее название идола; перен. — дурак, глупец.
 «Болван» — кинофильм 2011 года.
 Болван, в карточных играх — игрок, картами которого будет распоряжаться другой, или карты такого игрока. Иногда в карточных играх игрок предполагается. Например, в том случае, когда играют двое, а карты сдаются на трёх игроков. Одна сдача идёт болвану — несуществующему игроку. 
 Болван - в литейном производстве это углубление (в том числе сквозное) в модели или на участке литейной формы, который изготавливается вместе с литейной формой, а не отдельным стержнем, и имеет диаметр больше его высоты.

См. также 
 Болваны из космоса

Примечания